Forsbo kan syfta på:

 Forsbo, Sala kommun - en by i Sala kommun
 Forsbo gruva – en före detta järnmalmsgruva utanför Fäggeby i Säters kommun 1950–1971
 Forsbo (naturreservat) – ett naturreservat i Melleruds kommun